Piet de Vries (architect) (1897-1992), een Nederlands architect
 Piet de Vries (voetballer) (1939), een Nederlands voetballer